SSV Jeddeloh (celým názvem: Spiel- und Sportverein Jeddeloh II e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v Edewechtu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Založen byl 15. června 1951. Od sezóny 2017/18 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu 53acht-Arena s kapacitou 2 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl stolního tenisu, volejbalu, zumby, šulbaku, ženské gymnastiky a pilatesu.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2001–2002: 1. Kreisklasse Ammerland
 2002–2004: Kreisliga Ammerland
 2004–2006: Bezirksklasse Weser/Ems – sk. 2
 2006–2007: Bezirksliga Weser/Ems – sk. 2
 2007–2008: Bezirksoberliga Weser/Ems
 2008–2009: Bezirksliga Weser/Ems – sk. 2
 2009–2010: Bezirksoberliga Weser/Ems
 2010–2012: Landesliga Weser/Ems
 2012–2017: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2017– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1951